Avesta désigne :

 Avesta, le livre sacré de la religion mazdéenne.
 Avesta, la langue avestique dans la propre langue.

Toponyme 

 Avesta, une municipalité suédoise, siège de la commune d'Avesta dans le comté de Dalarna.

Patronyme 

 Mehrdad Avesta (1930-), poète iranien